Pan Pacific Open 2022 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Ariake Coliseum og Ariake Tennis Forest Park i Tokyo, Japan i perioden 19. - 25. september 2022. Det var den 47. udgave af Pan Pacific Open siden den første turnering i 1976 men den første siden 2019, fordi turneringerne i 2020 og 2021 blev aflyst på grund af COVID-19-pandemien. Turneringen var en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500, og den afvikledes af sponsorhensyn under navnet Toray Pan Pacific Open.

Singletitlen blev vundet af Ljudmila Samsonova, som dermed vandt sin tredje WTA-titel i 2022 og den fjerde i sin karriere, da hun i finalen besejrede Zheng Qinwen med 7-5, 7-5. Hun vandt turneringen uden sættab, og det var hendes fjerde finalesejr i den fjerde WTA-finale, og det var hendes anden titel på WTA 500-niveau. 19-årige Zheng var den føsrte kinesiske teenager i WTA-finale, og hendes sejr i anden runde over Paula Badosa var den første over en top 10-spiller i en færdigspillet kamp.

Sejren i doubleturneringen gik til Gabriela Dabrowski og Giuliana Olmos, som i finalen vandt over Nicole Melichar-Martinez og Ellen Perez med 6-4, 6-4. Dabrowski og Perez vandt dermed deres anden WTA-titel som makkere, efter at de tidligere på sæson havde sejret ved Madrid Open. Og ligesom Samsonova havde Dabrowski og Olmos ikke afgviet sæt i løbet af turneringen. Dabrowski vandt sin 13. WTA-turnering i double og den fjerde på WTA 500-niveau, og hun triumferede for anden uge i træk på WTA Tour, da hun ugen før havde vundet Chennai Open med Luisa Stefani som makker. Olmos vandt sin første WTA 500-turnering i karrieren, og det var hendes femte doubletitel på WTA Tour. 

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 757.900 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 19 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 22. august 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste seks pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open  
 WTA - Tokyo 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022